Новоконстантиновка и Ново-Константиновка — название населённых пунктов:

Кыргызстан 
 Новоконстантиновка — прежнее название села Жергез Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

Россия 
 Новоконстантиновка — село в Альшеевском районе Башкортостана.
 Новоконстантиновка — село в Благоварском районе Башкортостана.
 Новоконстантиновка — село в Джанкойском районе Крыма.
 Ново-Константиновка — бывшее название села Константиновка в Симферопольском районе Крыма.

Украина 
 Новоконстантиновка — село в Приазовском районе Запорожской области.
 Новоконстантиновка — село в Братском районе Николаевской области.
 Новоконстантиновка — село в Новобугском районе Николаевской области.
 Новоконстантиновка — село в Раздельнянском районе Одесской области.